Growe ist der Familienname von 

 Adam Growe (* 1967), kanadischer Komiker
 Johann Growe († vor 1423), Lübecker Kaufmann und Bürgermeister
 Michael Growe (* 1960), deutscher Maler, Bildhauer und Objektkünstler